Via Vittorio Emanuele o Via Vittorio Emanuele II, può riferirsi a strade di diverse città italiane:

Via Vittorio Emanuele
Via Vittorio Emanuele a Paternò

Via Vittorio Emanuele II
Via Vittorio Emanuele II ad Acireale
Via Vittorio Emanuele II a Catania
Via Vittorio Emanuele II a Firenze
Via Vittorio Emanuele II a Lecce
Via Vittorio Emanuele II a Messina
Via Vittorio Emanuele II a Monza
Via Vittorio Emanuele III
Via Vittorio Emanuele III a Capri

Pagine correlate  

Corso Vittorio Emanuele